Mon légionnaire est :
 une chanson créée en 1936 par Marie Dubas
 Un film réalisé en 2020 par Rachel Lang

Homonymie